Kingsburg – miasto w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
 Kingsburg – wieś w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Kingsburg – wieś w USA, w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Bon Homme
 Kingsburg – gra planszowa

Zobacz też